Minatitlán (Veracruz), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
Minatitlán (Colima), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Colima
Minatitlán (gemeente in Colima), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Colima